Raschidow oder Rashidov ist der Familienname folgender Personen:

 Gadschimurad Gasigandowitsch Raschidow (* 1995), russischer Ringer
 Sardor Rashidov (* 1991), usbekischer Fußballspieler
 Scharaf Raschidow (1917–1983), usbekischer Politiker und Schriftsteller
 Ulugʻbek Rashitov (* 2002), usbekischer Taekwondoin
 Weschdi Raschidow (* 1951), bulgarischer Bildhauer und Politiker